Эвтел — сатрап Селевка I в Сузиане.

В ходе одной из войн диадохов в 311 году до н. э. Селевк I в результате  при Тигре овладел в том числе Сузианой. На место антигонского сатрапа Аспиаза Селевк поставил Эвтела. Такой вывод современные историки, в частности, американский антиковед  делают на основании сообщения Диодора Сицилийского.

Литература 
Первичные источники
 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека (XIX.100.5)

Исследования
 Billows R. Antigonos the One-Eyed and the Creation of the Hellenistic State. — Berkeley, Los Angeles, London. 1997. — ISBN 0-520-20880-3. P. 139.

Сатрапы Сузианы
Селевкидские сатрапы
Правители Азии IV века до н. э.